Lijst van trainers van MVV Maastricht.

MVV Maastricht
Trainers